

Toponyme 

 Modena, appellation italienne de Modène.
 Novi di Modena est une commune italienne.
 Modena, un borough du comté de Chester, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Bâtiments 
 Palais Modena, palais de Vienne (Autriche),
 Théâtre Gustavo Modena, à Gênes (Italie)

Pseudonyme 

 Barnaba da Modena (v. 1328 – v. 1386), est un peintre italien.
 Diego Modena (1961-), de son vrai nom Luis Rigou, est un musicien argentin.
 Giovanni da Modena, né Giovanni di Pietro Falloppi (1379-1455), est un peintre italien.
 Tommaso da Modena (1326-1379), est un peintre et miniaturiste italien.

Patronyme 

 Marc Modena (1927-2011), est un navigateur et explorateur français.
 Stefano Modena (1963-), est un ancien pilote automobile italien.

Automobile 
 Ferrari 360 Modena, une voiture sportive de luxe.
 Modena Team est une ancienne écurie de Formule 1.
 Team Modena est une écurie de sport automobile britannique.

Divers 
 (3344) Modena est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi